O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 aconteceu entre os dias 6 de dezembro e 21 de dezembro de 2008. O campeonato foi realizado no estado do Rio Grande do Sul, e foi organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol.

Equipes Participantes
Atualizado em 21 de dezembro de 2008

Primeira fase

Finais

Quartas de Finais
Chave 5

Chave 6

Chave 7

Chave 8

Semi-Finais
Chave 9

Chave 10

Disputa do 3º Lugar
Chave 11

Final
Chave 12

Premiação

Ligações externas

Futebol de 2008 no Brasil
Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20